XXXIII Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Warszawa - Berlin - Praga w dniach 9-24 maja 1980 roku. Do 14-etapowego wyścigu (plus prolog), którego trasa wynosiła 2089,5 km, wystartowało 90 zawodników z 15 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

Prolog, (9 maja 1980), Warszawa (6,5 km), jazda indywidualna na czas

I etap, (10 maja 1980), dookoła Wrocławia (157 km)

II etap, (11 maja 1980), Wrocław - Polanica-Zdrój (170 km)

III etap, (12 maja 1980), Polanica-Zdrój - Karpacz (170 km)

IV etap, (13 maja 1980), Karpacz - Jelenia Góra (158 km)

V etap, (15 maja 1980), Karpacz - Forst (201 km)

VI etap, (16 maja 1980), Forst - Berlin (197 km)

VII etap, (17 maja 1980), Berlin - Halle (202 km)

VIII etap, (18 maja 1980), Halle (40 km), jazda indywidualna na czas

IX etap, (19 maja 1980), Halle - Karl-Marx-Stadt (149 km)

X etap, (21 maja 1980), Karl-Marx-Stadt - Uście nad Łabą (143 km)

XI etap, (22 maja 1980), Uście nad Łabą - Sokolov (165 km)

XII etap, (23 maja 1980), Sokolov - Przybram (193 km)

XIII etap, (24 maja 1980), Solenice (8 km), jazda indywidualna na czas pod górę

XIV etap, (24 maja 1980), Przybram - Praga (130 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów - bez bonifikat - trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie oraz prologu.

Klasyfikacje dodatkowe

Górska 
Koszulka zielona.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na górskich premiach pierwszej i drugiej kategorii.

Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Najwszechstronniejszych 
Koszulka różowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na metach etapów oraz na lotnych i górskich premiach.

Punktowa 
Koszulka biała.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na metach etapów i prologu.

Bibliografia
Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 432-444;

Trybuna Ludu nr 113 (11121), z 13.05.1980;

Trybuna Ludu nr 124 (11132), z 26.05.1980.

Linki zewnętrzne 
Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1980
1980 w Polsce
1980 w Europie